Villa Zonneschijn (Astene), woonhuis van Emile Claus
Villa Zonneschijn (Hoogezand), rijksmonument